Pazuzu – mezopotamski demon
 Pazuzu – brązowa figurka w paryskim Luwrze.
 Pazuzu – zespół black metalowy z Austrii